Szwajcaria:
 Genève – francuska nazwa kantonu Genewa
 Genève – francuska nazwa miasta Genewa
 Genève-Aéroport – stacja kolejowa w Genewie
 Genève-Sécheron – stacja kolejowa w Genewie

Osoby:
 Max Genève – francuski pisarz